Агальяс ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Эль-Реболлар.  Занимает площадь 44,61 км². Население — 157 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Саламанки